

Musica 
 Swag – album di Gilby Clarke del 2002
 Swag – album di Tomomi Itano del 2014
 Swag – singolo di YG del 2020

Televisione 
 Swag – programma televisivo britannico
 Tutto per una borsa (Swag) – episodio di Ugly Betty

Altro 
 Swag – modo ostentato di camminare, divenuto parola gergale per indicare un atteggiamento
 Swag – romanzo di Elmore Leonard del 1976
 Sports Writers Association of Ghana – associazione e relativo premio sportivo ghanese